

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 6 podstawowych
 Baranów – część miasta Suchedniów
 Baranów – część wsi Trzydnik Mały w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży
 Baranów – osada w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Baranów
 Baranów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów
 Baranów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza
 Baranów – część wsi Falatycze w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów
 Baranów – część wsi Wesoła w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Baranów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Baranów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Baranów – część wsi Małoszów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Baranów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Baranów

 Baranów – dawna nazwa wsi Przyborów w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Bodzechów

Inne 
 Baranów – gmina w województwie lubelskim, w powiecie puławskim
 Baranów – gmina w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim
 Baranów – gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim

Zobacz też 
 Baranów Sandomierski
 Gromada Baranów